Jacky Fanjaud, né le  à Pézenas (Hérault), est le découvreur de l'Éphèbe d'Agde, statue du . 

Il est membre du G.R.A.S.P.A. (Groupe de Recherches Archéologiques Subaquatiques et de Plongée d’Agde), et découvre la statue en bronze de l’Éphèbe datée du  dans le lit de l’Hérault, face à la cathédrale Saint-Étienne d'Agde le . La statue mesure . Elle sera exposée au musée du Louvre au côté de la Victoire de Samothrace, au sein du département des Antiques dans la salle des originaux grecs jusqu'à son retour à Agde en 1987, où elle est désormais exposée au Musée de l'Éphèbe, créé spécialement pour elle au Cap d'Agde.

Notes et références

Lien externe 
 

Naissance en juillet 1933
Naissance à Pézenas
Archéologue français